Il singolare del torneo di tennis Seoul Open Women's Challenger 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Misaki Doi che ha battuto in finale Misa Eguchi 6–1, 7–6(7–3).

Teste di serie 

  Kimiko Date-Krumm (Secondo turno; ritiro)
  Misaki Doi (Campionessa)
  Ayumi Morita (Primo turno; ritiro)
  Tímea Babos (secondo turno)

  Hsieh Su-wei (secondo turno) 
  An-Sophie Mestach (semifinali) 
  Kristýna Plíšková (semifinali) 
  Risa Ozaki (quarti di finale)

Tabellone

Finals

Top half

Bottom half

Collegamenti esterni 
 

Seoul Open Women's Challenger 2014